Triunghiul morții se poate referi la:

Locuri
 Triunghiul morții (Marea Neagră), o regiune cu anomalii din Marea Neagră
 Triunghiul morții (Algeria), o regiune din Algieria în timpul Războiului Civil Algerian
 Triunghiul morții (Irak), un termen folosit de forțele de coaliție în timpul Războiului din Irak pentru o regiune situată la sud de capitala Bagdad
 Triunghiul morții (Italia), o regiune în sudul Italiei cu un număr sporit de decese cauzate de cancer și alte boli
 Triunghiul morții, o regiune din Manchester, Marea Britanie, renumită pentru infracționalitatea și violența gangsterilor (vezi :en:Gun crime in south Manchester)

Filme
 Triunghiul morții (film), un film românesc din anul 1999, regizat de Sergiu Nicolaescu
 , un film documentar din 2009 despre Războiului din Irak

Vezi și
 Trauma triunghiul morții, combinația fatală dintre hipotermie, acidoză și coagulopatie
 Triunghi (dezambiguizare)